Alma kan syfta på:

 Alma – kvinnonamn
 Alma (djur) – ett släkte ringmaskar
 Alma (sångare) – en fransk sångare
 Alma (finsk sångerska) – en finsk popsångerska och låtskrivare
 Alma mater – en beteckning för en alumns lärosäte
 Alma Löv Museum – ett konstprojekt och en konstgård i Sunne kommun i Värmland
 Alma Redemptoris Mater – en katolsk bön ägnad Jungfru Maria
 ALMA – en radioteleskopgrupp i Atacamaöknen i Chile, se Atacama Large Millimeter Array
 ALMA – ett litteraturpris Astrid Lindgren Memorial Award, se Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Geografi

Algeriet 

 Boudouaou, ort, Boumerdès,

Ryssland/Ukraina
 Alma (flod) – en flod på Krim

USA 

 Alma, Arkansas, ort, Crawford County, 
 Alma, Georgia, countyhuvudort, Bacon County, 
 Alma, Illinois, Marion County, 
 Alma, Kansas, countyhuvudort, Wabaunsee County, 
 Alma, Missouri, Lafayette County, 
 Alma, Texas, Ellis County, 
 Alma, Michigan, ort, Gratiot County, 
 Alma, Nebraska, countyhuvudort, Harlan County, 
 Alma, Wisconsin, countyhuvudort, Buffalo County, 
 Alma, Colorado, Park County,